Харламова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Харламова, Ангелина Петровна (род. 1939) — работница советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Харламова, Валентина Борисовна (1911—1999) — советская российская и казахстанская актриса.
 Харламова, Лидия Андреевна (более известна под фамилией Сычёва; род. 1966) — российская писательница, журналистка, редактор.
 Харламова, Любовь Анатольевна (род. 1981) — российская бегунья.
 Харламова, Марина Владимировна (род. 1962) — советская бегунья, спринтер.
 Харламова, Наталья Матвеевна (1915—1983) — Герой Социалистического Труда. См. также